Parastou, auch Parastoo oder Parastu () ist ein weiblicher Vorname aus dem Persischen. Der Name bedeutet übersetzt Schwalbe.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Parastou Forouhar (* 1962 in Teheran/Iran) ist eine iranische Künstlerin.
 Parastoo Meyar (* 1959), afghanische Sängerin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname